Правительство России — правительство .

 Совет министров Российской империи (1905—1917)
 Временное правительство России (1917)
 Временное Всероссийское правительство (1918—1919)
 Правительство Государства Российского (1919—1920)
 
 Совет министров Российской Федерации (1991—1993)
 Правительство Российской Федерации (с 1993)

См. также 
 История правительства России
 Правительство СССР